Муравление может означать:
 Муравление — использование некоторыми видами птиц муравьёв для обработки своих перьев и кожи
 Муравление — покрытие муравой; глазурование

Примечания